Serans, commune française de l'Oise
 Serans, commune française de l'Orne